Ларга:

Топоним 
 Ларга — река в Молдавии (Бричанский район), левый приток Прута.
 Ларга — река в Молдавии (Кантемирский район), левый приток Прута.
 Ларга — село в Бричанском районе Молдавии.
 Ларга — станция у пос. Кельменцы (близ с. Ларга, возле границы с Молдавией).
 Ларга — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Ларга (приток Ботны) — река в Новоаненском районе Молдавии.
 Ларга — деревня в Шебаркульском районе Омской области России.
 Ларга-Ноуэ — село в Кагульском районе Молдавии.
 Старая Ларга — село в Кагульском районе Молдавии.

Прочее 
 Ларга — вид тюленей.

См. также 
 
 Лэргуца